Південний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії на півдні Радянської Росії в ході Громадянської війни.
 Південний фронт (Військо Польське, 1939) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (Війська Польського) під час Вересневої кампанії 1939.
 Південний фронт (Бессарабсько-Буковинський похід) — тимчасове оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії, яке існувало з 9 червня до липень 1940 на час проведення Бессарабської операції з метою примусової передачі Румунією Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 1940 році.
 Південний фронт (Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ, створений зі складу Одеського військового округу, що діяв у Другій світовій війні в період з 21 червня 1941 по 28 липня 1942 року, та з 1 січня по 20 жовтня 1943 року.
 Південний фронт (Операція «Дунай») — тимчасове оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Радянської армії, яке існувало у серпні — вересні 1968 року, на час проведення операції «Дунай» з метою припинення реформ Празької весни та ліквідації загрози виходу ЧССР з соціалістичного табору.
 Південний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час Німецько-радянської війни з 29 червня по 24 грудня 1944.

Див. також 
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Західний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)

Фронти та групи армій